Westfield (motorfietsmerk)
 Westfield (automerk)
 Westfield (sigarettenmerk)
 Westfield Group, warenhuisketen met 119 filialen in Australië, Nieuw-Zeeland en de VS, waaronder onder andere:
Westfield Chermside (Chermside, Queensland)
Westfield Fountain Gate (Narre Warren, Victoria)
Westfield London
Westfield San Francisco Centre
Westfield World Trade Center

Plaatsen:
 Westfield (East Sussex)
 Westfield (New York)
 Westfield (Massachusetts)
 Westfield (Australië)
 Westfield (Illinois)
 Westfield (Indiana)
 Westfield (Iowa)
 Westfield (New Jersey)
 Westfield (Pennsylvania)
 Westfield (Wisconsin)